Bruss bzw. Bruß ist der  Name folgender Orte:

 Bruß, deutscher Name der polnischen Stadt Brusy, Pommern
 Bruss, deutscher Name eines Stadtteils von Łódź, Kleinpolen
 Bruß, deutscher Name eines Ortsteils von Přešťovice, Südböhmen

Bruss bzw. Bruß ist der Familienname folgender Personen: 
 Dagmar Bruß (* 1963), deutsche Physikerin
 Franz Thomas Bruss (* 1949), deutsch-belgischer Mathematiker
 Werner Bruß (* 1920), deutscher SS-Offizier und verurteilter Kriegsverbrecher 

Siehe auch: 
 Bruus (Begriffsklärung)
 Brus
 Pruss
 Pruß